Enzano ima više značenja:
 Enzano, Parma
 Enzano, Reggio Emilia